een toverspreuk
 een incantatie (stijlfiguur), in de taal
 Incantatie. Van een stervenden genius